Sylhet (stad), een stad in Bangladesh
Sylhet (divisie), een divisie van Bangladesh
Sylhet (zila), een district van Bangladesh
Sylhet Sadar upazila, een subdistrict van Bangladesh